Rensselaer ist der Name einer amerikanischen Familie niederländischer Herkunft, deren berühmtestes Mitglied Stephen Van Rensselaer III. war. Nach letzterem ist das Rensselaer Polytechnic Institute benannt.

Folgende Orte in den USA heißen Rensselaer:
 Rensselaer County im Bundesstaat New York, 
 Rensselaer (New York), eine Stadt im gleichnamigen County,
 Rensselaer (Indiana) 
 Rensselaer (Missouri)

Rensselaer ist der Name folgender Personen:

 Alexander Van Rensselaer (1850–1933), US-amerikanischer Tennisspieler, Förderer der Princeton und Drexel University
 Henry Bell Van Rensselaer (1810–1864), US-amerikanischer Politiker
 Jacob R. Van Rensselaer (1767–1835), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jeremiah Van Rensselaer (1738–1810), US-amerikanischer Politiker
 Jeremias Van Rensselaer (1793–1871), Mediziner, seit 1826 Mitglied der Leopoldina
 Kiliaen van Rensselaer (1585–1643), niederländischer Diamanthändler
 Killian K. Van Rensselaer (1763–1845), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Margarita Schuyler Van Rensselaer (1758–1801), Persönlichkeit aus der Zeit der amerikanischen Unabhängigkeitskriege
 Solomon Van Rensselaer (1774–1852), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Van Rensselaer III. (1764–1839), US-amerikanischer Politiker, General, Großgrundbesitzer und Philanthrop
 Rensselaer Westerlo (1776–1851), US-amerikanischer Jurist und Politiker